hrabstwo Northumberland w Anglii
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County, fr. Comté de Northumberland) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County) w Kanadzie, w prowincji Ontario
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Northumberland (ang. Northumberland County) w USA, w stanie Wirginia